Världsmästerskapet i handboll för damer 2003 spelades i Kroatien mellan den 2 och 14 december 2003.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Slutspelsträd

Match om femte plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Referenser
Engelska WP

Externa länkar
International Handball Federation

2003 i Kroatien
Internationella handbollstävlingar i Kroatien
Handbollssäsongen 2003/2004
Sportevenemang i Split
2003
Sportevenemang i Zagreb
Sportevenemang i Rijeka
Sport i Poreč
Zagreb under 2000-talet
Split under 2000-talet